Le nom Champagny vient de l'étymon Campaniacum formé avec  le suffixe d'origine gauloise -acum. Il est le nom de différents toponymes. Comme nom de terre, il est aussi devenu le nom d'une famille.

Toponyme

Communes françaises 
 Champagny, commune du département de la Côte-d'Or.
 Champagny, ancienne commune du département du Jura, aujourd'hui intégrée à Chaux-Champagny.
 Champagny-en-Vanoise, commune du département de la Savoie.
 Chaux-Champagny, commune du département du Jura.

Communes suisses 
 Champagny, en allemand Gempenach, commune du canton de Fribourg.

Patronyme 

 la famille de Nompère de Champagny, dont :
 Jean-Baptiste Nompère de Champagny (1756-1834), député en 1789, ministre de Napoléon .
 Nicolas de Nompère de Champagny (1789-1863), général, sous-secrétaire d'Etat à la guerre, député.
 Franz de Champagny (1804-1882, fils de Jean-Baptiste), historien, membre de l'Académie française.
 Henri de Nompère de Champagny (1831-1885), député puis sénateur des Côtes-du-Nord.
 Henry de Nompère de Champagny (1890-1944), militaire, résistant.

Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France